Лаос впервые принял участие в Олимпийских играх в 1980 году. Лаос участвовал в девяти летних Олимпийских играх, но никогда не выступал на зимних Олимпийских играх. На счету лаосских спортсменов нет ни одной олимпийской медали.

Национальный Олимпийский комитет Лаоса был основан в 1975 году, а признан Международным олимпийским комитетом в 1979 году.

Медальный зачёт

См. также 
 Лаос
 Олимпийские игры
 Список знаменосцев Лаоса на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на сайте Olympedia.org
 Лаос на официальном сайте Олимпийского движения

Лаос на Олимпийских играх
Спорт в Лаосе